Монастырь:

 Монастырь — религиозная община монахов или монахинь, имеющая единый устав, а также единый комплекс богослужебных, жилых, хозяйственных построек, ей принадлежащих.
 «Монастырь» — роман В. Скотта.
 «Монастырь» — крупная контрразведывательная операция (радиоигра) НКВД СССР во время Великой Отечественной войны.
 «Монастырь» — российский телесериал 2022 года.

Географические объекты

Белоруссия 
 Монастырь — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Монастырь — деревня в Толочинском районе Витебской области.

Россия 
 Монастырь — деревня в Плесецком районе Архангельской области.
 Монастырь — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Монастырь — деревня в Зуевском районе Кировской области.
 Монастырь — село в составе города Сочи Краснодарского края.
 Монастырь — деревня в Гайнском районе Пермского края.
 Монастырь — деревня в Добрянском районе Пермского края.
 Монастырь — до 1964 г. посёлка Краснопартизанский в Клетнянском районе Брянской области.

См. также 
 Монастир (значения)
 Монастырек
 Монастырок
 Монастырь-Дережичский
 Монастырь-Лешнянский 
 Монастырь-Чокрак